Бруси — місто в Польщі.
 Гімнастичні предмети
 Паралельні бруси
 Різновисокі бруси